Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) после двенадцатилетнего перерыва, во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли два боксёра и две легкоатлетки.

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1980-е годы в Габоне